Андрей Иванович Оковитов (? ? 1916 — ? сентября 1971) — советский государственный и политический деятель, председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Еврейской автономной области.

Биография 
Родился в 1916 года в Меловатском районе Воронежской губернии.

Участник Великой Отечественной войны, служил в 580-м стрелковом полку 188-й стрелковой дивизии 34-й армии, майор.

Член ВКП(б). С 1959 года — на общественной и политической работе. В 1959—1971 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Совета народных депутатов Хабаровского края, 1-й заместитель председателя и председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов Еврейской автономной области.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го и 8-го созывов.

Умер в сентябре 1971 года.

Ссылки 
 ЕАО
 Оковитов 
 Память народа
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

Председатели Еврейского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва